Limburgs#Algemeen Geschreven Limburgs (AGL)
 AGL (bedrijf), voormalige producent van motorfietsen